Васи́лий Миха́йлович Ники́тин (род. 3 апреля 1970, Иркутск) — российский хоккеист с мячом, полузащитник; мастер спорта СССР (1992).

Биография 
Рост 170 см, вес 73 кг. Воспитанник иркутской хоккейной школы. Заниматься хоккеем начал в 1980 году, первые тренеры — Н. В. Медвидь, Г. А. Штанько.

Клубы: «Юность» (Шелехов) — февр. 1987, «Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 1987/1988, 1990—2008; СКА (Хабаровск) — 1988—1990.

В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России 526 матчей, 65 мячей («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — 487, 62; СКА (Хб) — 39, 3). В розыгрышах Кубка страны 159 матчей, 19 мячей («Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», «Байкал-Энергия» — 144, 19; СКА (Хб) — 15). В розыгрыше Кубка мира (2005) — 4 матча. Чемпион мира среди юношей (1987), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1988) в составе сборной СССР. Дважды серебряный призёр чемпионатов СССР и России (1989, 1998). Дважды бронзовый призёр чемпионатов России (1995, 1999). Чемпион IX зимней Спартакиады народов РСФСР (1989). Финалист (2005-осень), бронзовый призёр Кубка России (2005-весна). Бронзовый призёр международного турнира на призы Правительства России 2006 года в составе ХК «Байкал-Энергия». Обладатель Кубка лесников (Швеция, 1995).

Воспитанник заслуженного тренера РСФСР О. Г. Катина. Родной брат М. М. Никитина.

Статистика выступлений в высшей лиге чемпионатов страны 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

Статистика выступлений в розыгрышах Кубка страны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Никитин Василий Михайлович на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Никитин Василий Михайлович на сайте «Русский хоккей. Иркутская история»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Иркутске
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Мастера спорта СССР